Die Scandinavian Masters (seit 2019 Scandinavian Invitation) sind ein alljährlich stattfindendes Golfturnier auf der European Tour, das Ende Juli/Anfang August in Schweden ausgetragen wird. Der Austragungstermin wird im Jahr 2012 erstmals in den Juni verlegt. Das Turnier findet vom 6. Juni (dem schwedischen Nationalfeiertag) bis zum 9. Juni 2012 in der Woche vor den US Open statt. Außergewöhnlich ist hierbei der Starttermin an einem Mittwoch.

Das Turnier hat seine Wurzeln in den Volvo Open der späten 1960er, die 1973 zur Scandinavian Enterprise Open (SEO) und damit zum ersten europäischen Golfturnier in Schweden wurden. 1991 schloss sich die SEO mit den PLM Open zusammen, woraus dann die sogenannten Scandinavian Masters entstanden. Die Scandinavian Masters sind die einzige Veranstaltung auf der European Tour, die in Skandinavien stattfindet. Das Preisgeld betrug 2013 1,5 Millionen Euro, womit das Turnier bei den Preisgeldern zur unteren Skala auf dem europäischen Kontinent zählt.

Siegerliste

Weblinks 
 Berichterstattung 2011 auf der offiziellen Seite der European Tour (englisch)

Einzelnachweise 

Golfturnier
Sportveranstaltung in Stockholm
Golf (Schweden)